Caran d'Ache har flera betydelser

Caran d'Ache – pseudonym för den franske tecknaren Emmanuel Poiré
Caran d'Ache (företag) – schweiziskt företag som tillverkar pennor